Schimpf :

  (né en 1952), officier de marine allemand
 Édouard Schimpf (1877-1916), architecte alsacien
 Rolf Schimpf (né en 1924), un acteur allemand
 Ryan Schimpf (né en 1988), joueur de baseball